Cimó I, atenenc enemic de Pisístrat 
 Cimó II, general i almirall atenenc 
 Cimó de Cleones, pintor grec